Landolfo II da Carcano – arcivescovo di Milano dal 979 al 998
 Landolfo II di Benevento – principe di Benevento dal 943 al 961